Sannae-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sannae-myeon, Jeongeup, socken i Jeongeup, Norra Jeolla, 
 Sannae-myeon, Namwon, socken i Namwaon, Norra Jeolla, 
 Sannae-myeon, Miryang, , socken i Miryang, Södra Geyongsang, 
 Sannae-myeon, Gyeongju, socken i Gyeongju, Norra Gyeongsang,